George Clymer (politicus)
George Clymer (technicus), uitvinder van de cilinderpers